

Мішикот — місто, штат Вісконсин
 Мішикот — селище, штат Вісконсин